Малх () е мъжко име и може да се отнася за:

 Малх (ум. ок. 535 пр.н.е.) - рабимаханат и мелек на пунически Картаген.
 Малх - персонаж от Новия Завет и герой/персонаж в средновековните италиански легенди.
 Порфирий (Малх) (232/233 — 304/306) — древногръцки философ, неоплатонист.
 Малх Сирийски (IV век) – християнски светец, чиято памет се отбелязва на 8 април (26 март стар стил).
 Малх Филаделфиец (V век) – византийски историк.